Вадим Игоревич Перескоков (род. 27 октября 1993 года, Москва, Россия) — российский хоккеист, центральный нападающий клуба КХЛ «Амур».

Участник Кубка вызова МХЛ 2012.

В КХЛ выступал в составах клубов ЦСКА и «Куньлунь». Также сыграл 3 матча в Кубке Гагарина. Затем два сезона Перескоков отыграл в Европе, где выступал за финский «Юкурит» и швейцарскую «Лозанну». В сентябре 2020 года перешёл в «Торпедо» (Нижний Новгород). Сезон 2021/22 провёл в словацком Кошице. В июне 2022 года вернулся в Россию, подписав однолетний контракт с «Амуром», но перешел в Трактор, откуда тоже его убрали.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на r-hockey.ru

Хоккеисты России
Хоккейные нападающие
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Белые тигры»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Красная армия»
Игроки ХК «Кубань»
Игроки ХК «Звезда» Чехов
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Пеликанз»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Лозанна»
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Кошице»